Richaud ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Richaud (* 1988), französischer Eistänzer und Choreograf
 Paul Richaud (1887–1968), französischer Geistlicher, Erzbischof von Bordeaux